Nello sci nordico ai XIV Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1984 a Sarajevo (Jugoslavia), vennero assegnate medaglie in undici specialità. Rispetto all'edizione precedente fu introdotta una novità nel programma, già inserita in quello dei Mondiali dall'edizione del 1978: la 20 km femminile di sci di fondo. 

Le gare di salto con gli sci furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1984, mentre quelle di combinata nordica e di sci di fondo assegnarono soltanto il titolo olimpico. Poiché inoltre le gare a squadre di combinata nordica e di salto con gli sci non facevano parte del programma olimpico, le relative medaglie iridate furono assegnate rispettivamente a Rovaniemi, in Finlandia, il 17 marzo e a Engelberg, in Svizzera, il 26 febbraio in due competizioni apposite.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Salto con gli sci

Trampolino normale

Trampolino lungo

Sci di fondo

15 km

30 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

5 km

10 km

20 km

Staffetta 4x5 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 14
Sport ai XIV Giochi olimpici invernali
Sci nel 1984